Es gab in der deutschen Verwaltungsgeschichte zwei Einheiten namens Kreis Kolmar:
 einen Landkreis in Posen (bis 1877 Kreis Chodziesen, ab 1939 Landkreis Kolmar (Wartheland)), siehe Kreis Kolmar i. Posen
 einen Landkreis im Elsass (vor 1940 Colmar), siehe Kreis Colmar